Rydzewo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Rydzewo (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938: Rydzewen, 1938 bis 1945 Schwarzberge, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Rydzewo (Miłki), Ort im Powiat Giżycki, bis 1927: Rydzewen, 1927 bis 1945 Rotwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Rydzewo (Ciechanow), Ort im Powiat Ciechanowski
 Rydzewo (Sierpc), Ort im Powiat Sierpecki
 in der Woiwodschaft Podlachien:
 Rydzewo (Miastkowo), Ort im Powiat Łomżyński
 Rydzewo (Rajgród), Ort im Powiat Grajewski
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Rydzewo (Drawsko Pomorskie), Ort im Powiat Drawski, bis 1945: Rützow, Kreis Dramburg, Pommern

Siehe auch: 
 Rydzewo-Gozdy, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo-Świątki
 Rydzewo Szlacheckie